Vác steht für:

 die ungarische Stadt, siehe Vác
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Vác
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Vác

Siehe auch:

 Vac